Consulta ciudadana puede referirse a:

 Consulta ciudadana de 2007 en Concepción (Chile) tuvo como objetivo consultar a la población sobre algunos temas de contingencia.
 Consulta ciudadana de 2008 en México con la finalidad de contrarrestar la reforma enviada por el ejecutivo federal a las cámaras.
 Consulta ciudadana de 2014 en Santiago (Chile) que buscó la opinión de residentes y usuarios de dicha comuna sobre diversas materias.
 Consultas ciudadanas (convenciones democráticas) de 2018 en la Unión Europea.

Véase también 
 Consulta popular